Cacine steht für:

 Cacine (Guinea-Bissau), Ort und Sektor in Guinea-Bissau
 Rio Cacine, Fluss in Guinea-Bissau